Ярове́нко — українське прізвище. Відомі носії:

Відомі носії:
 Яровенко Володимир Сергійович (* 1937) — народний депутат України 2-го скликання.
 Яровенко Ганна Петрівна (* 1974) — український режисер, оператор, акторка, член Національної спілки кінематографістів України.
 Яровенко Євген Вікторович (* 1962) — радянський казахський, український футболіст, захисник, Заслужений майстер спорту СРСР, Олімпійський чемпіон, український тренер.
 Яровенко Ігор Адамович (* 1954) — український кінооператор.
 Яровенко Наталія Миколаївна (1919—2000) — радянський педагог, заслужений вчитель РРФСР.
 Яровенко Наталія (* 1979) — акторка, модель.
 Яровенко Олександр Євгенійович (* 1987) — український футболіст, півзахисник клубу «Нафтовик-Укрнафта».
 Яровенко Олександр Олександрович (* 1988) — український легкоатлет.
 Яровенко Олексій Станіславович (* 1987) — білоруський та український актор
 Яровенко Петро Васильович (* 1941) — український організатор кіновиробництва, редактор, сценарист.
 Яровенко Семен Андрійович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко